Munyati steht für:

 Name des Sanyati (Fluss) in Simbabwe, im Oberlauf des Gewässers
 Munyati (Simbabwe), Ort in Simbabwe